Die Communauté de communes de l’Oriente ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Haute-Corse in der Region Korsika. Sie wurde am 16. April 2008 gegründet und umfasst 22 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Aléria.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Oriente
Gegründet 2008